Baross utca vagy Baross út néven ismert:

Utca
 Baross utca Kiskunfélegyházán
 Baross utca Budapesten

Út
 Baross út, Győr